Freden i Tartu henviser til to forskellige fredsaftaler, mellem Sovjetunionen på den ene side og Estland og Finland på den anden side. De blev indgået i den estiske by Tartu i januar og oktober 1920 efter borgerkrigen i Finland, og den Estiske frihedskrig. I aftalen sikrede Estland sig uafhængighed fra Sovjetunionen. Finland sikrede en korridor til havet i nord ved Petsamo, men mistede et par kommuner i Østkarelen. 

 Freden i Tartu (Sovjetunionen-Estland) – 2. februar 1920
 Freden i Tartu (Sovjetunionen-Finland) – 14. oktober 1920

Fredsaftaler